Бабаєв () — прізвище тюркського походження. Слово бабай у татарській та башкірській мовах означає «дідусь» або «старий чоловік». У свою чергу воно походить від арабського слова «баб», що значить «двері». Існувало ім'. «Бабула», що значить «двері бога» або «небесні двері». До радянського періоду це ім'я було досить популярне серед тюркських народів. Онуки «Бабів» отримували прізвище «Бабаєв». Спочатку використовувалась форма «Бабов», але під впливом російської фонетики перетворилася на «Бабаєв». Жіноча форма — Бабаєва.

Відомі носії

Жінки 
 Бабаєва Емма Аркадіївна (1920—2014) — радянська і українська музейна працівниця, мистецтвознавець. Заслужений працівник культури України.
 Бабаєва Сабіна Ельдар-кизи (* 1979) — азербайджанська співачка. Представниця Азербайджану на пісенному конкурсі Євробачення 2012.

Чоловіки 
 Бабаєв Агаджан Гельдийович ( 1929) — туркменський географ, фахівець із вивчення та освоювання пустель; дійсний член Академії наук Туркменістану.
 Бабаєв Арташес Едуардович (нар. 1946 р.) — фахівець у галузі механіки, доктор технічних наук (1989).
 Бабаєв Володимир Миколайович (1952) — український політичний діяч, науковець.
 Бабаєв Мушвик Аділь-огли (1971—1992) — солдат Збройних сил Азербайджану. Учасник Першої карабаської війни.
 Бабаєв Олег Мейданович (1965) — український політичний діяч, Народний депутат України VI скликання, Заслужений працівник промисловості України.
 Бабаєв Рустам Усманович (* 1982) — український рукоборець, заслужений майстер спорту України.
 Бабаєв Сухан Бабайович (1910—1995) — Голова Ради Міністрів Туркменської РСР (1945—1951), 1-й секретар ЦК КП Туркменістану (1951—1958). Депутат Верховної Ради СРСР 2—5-го скликань.
 Бабаєв Хівалі (1902—1941) — туркменський радянський діяч, голова Президії Верховної Ради Туркменської РСР. Депутат Верховної Ради СРСР 1-го скликання (1937—1941).
 Бабаєв-Кальницький Давид Вольфович — український актор театру та кіно, педагог, Народний артист України (1999).

Див. також 
 Бабаєвський
 Бабаєво

Примітки 

Прізвища